Speier est un patronyme porté notamment par :
 
 Chris Speier (1950-), joueur de base-ball américain,
  (1898-1989), archéologue allemande,
  (1905-1990), sociologue américain,
 Jackie Speier (1950-), femme politique américaine,
 Justin Speier (1973-), joueur de baseball américain,
  (1979-), joueur de baseball américain.

Patronyme germanique